Ducournau ist der Familienname folgender Personen:
 Gilbert Ducournau (* 1992), venezolanischer Radrennfahrer
 Julia Ducournau (* 1983), französische Regisseurin und Drehbuchautorin
 Paul Ducournau (1910–1985), französischer General